Gambia (land), een land in Afrika
Gambia (rivier), een rivier door dit land
Kolonie en Protectoraat Gambia (1821-1965), de benaming van de voormalige Britse kolonie/protectoraat over Gambia
Gambia (1965-1970)